Кривянское сельское поселение — муниципальное образование в Октябрьском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — станица Кривянская.

Административное устройство 
В состав Кривянского сельского поселения входит 1 населённый пункт:
 станица Кривянская.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Октябрьского района (Ростовская область)